

Astronomia
909 Ulla – asteroide della fascia principale

Geografia
Ulla – fiume della Galizia
Ullà – comune spagnolo della Catalogna
 Ulla – frazione del comune tedesco di Grammetal
Antas de Ulla – comune spagnolo della Galizia

Musica 
Ulla – album di Urszula Dudziak

Onomastica
Ulla – ipocoristico in diverse lingue dei nomi propri di persona Ulrica e Ursula

Persone
André Ulla – ex calciatore norvegese (1973-   )
María José Ulla – modella spagnola, eletta Miss Spagna nel 1964